Виктор Фукс:
 Фукс, Виктор (род. 1924) — американский экономист, педагог, доктор философии.
 Фукс, Виктор (1840—1921) — австрийский политик.
 Фукс, Виктор Робертович (1930—2022) — советский и российский океанолог, доктор географических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999), почётный профессор СПбГУ.
 Фукс, Виктор Яковлевич (1829—1891) — русский юрист, цензор, писатель, тайный советник, брат Э. Я. Фукса.